Wilbur Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Wilbur Lake (Colorado) 
 Wilbur Lake (Lake County, Minnesota) 
 Wilbur Lake (Pine County, Minnesota) 
 Wilbur Lake (Michigan) 
 Wilbur Lake (Tennessee), Stausee 

in Kanada:
 Wilbur Lake (Ontario)